Теплоу́хов — русская фамилия.

Известные носители 
 Теплоухов, Александр Ефимович (1812—1885) — российский лесовод и археолог.
 Теплоухов, Александр Фёдорович (1880—1943) — российский лесовод, археолог, этнограф и энтомолог.
 Теплоухов, Василий Сергеевич (род. 1979) — российский борец греко-римского стиля.
 Теплоухов, Михаил Сергеевич (1916—1958) — Герой Советского Союза.
 Теплоухов, Сергей Александрович (1888—1934) — российский историк и археолог.
 Теплоухов, Фёдор Александрович (1845—1905) — российский натуралист и лесовод.

См. также 
 Теплоухова — деревня в Шатровском районе Курганской области.